Gruppspelet i Uefacupen 2008/2009 är det andra steget av tävlingen. Dragningen ägde rum den 7 oktober 2008 på UEFA:s huvudkontor i Nyon, Schweiz. Gruppspelsmatcherna inleddes den 23 oktober 2008 och avslutades den 18 december 2008. De tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till 32-delsfinal, där de fick sällskap av åtta lag som placerade sig på tredje plats i Champions Leagues gruppspel.

Seedning 
Följande lag kvalificerade sig till gruppspelet:

Pot 1 innehöll lag rankade mellan 2 och 39: Pot 2 innehöll lag rankade 40 till 71, Pot 3 innehöll lag rankade 72 till 88 och Pot 4 innehöll lag rankade 91 till 121 tillsammans med orankade lag från England och Spanien. Pot 5 innehöll de resterande lagen.

Dinamo Zagreb och all de andra Pot 5-lagen, hade slagit högre rankade lag i den första omgången. Lech Poznań och Žilina hade även slagit högre rankade lag i den andra kvalificeringsrundan. Sju av de åtta lagen i Pot 5 kvalificerade sig för 32-delsfinal, där Žilina var det enda undantaget. Däremot endast fem av de åtta lagen i Pot 1 lyckades göra samma sak, då Sevilla, Benfica och Schalke 04 blev utslagna.

Tie-breaking kriterier 
Baserad på paragraf 6.06 i UEFA:s regler för den gällande säsongen, om två eller flera lag är lika på samma poäng efter gruppmatcherna avslutats, används följande kriterier för att bestämma betygen:
 bästa målskillnaden (gjorta mål minus insläppta mål)
 flest gjorda mål
 flest gjorda mål på bortaplan
 antalet vinster
 antalet bortavinster
 högst rankingpoäng hos UEFA.

Grupp A

Grupp B 

</div>

</div>

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Källor

Externa länkar 
 Gruppspelstabeller

Uefacupen 2008/2009